Jahnen steht für:

 Jany (Gołdap), deutsch Jahnen, Ort in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, der zur Stadt- und Landgemeinde Gołdap im Kreis Gołdap gehört

Jahnen ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Jahnen (* in den 1930er Jahren), deutsche Filmschauspielerin
 Willi Jahnen-Dechent (* 1958), deutscher Molekularbiologe und Hochschullehrer